El título Eduardo Serrano puede hacer referencia a estas personas:
 Eduardo Serrano, actor venezolano.
 Eduardo Serrano, músico venezolano.